Europäische Politische Gemeinschaft steht für:

 Europäische Politische Gemeinschaft (1952), Versuch einer umfassenden politischen Integration der sechs damaligen Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
 Europäische Politische Gemeinschaft (2022), im Mai 2022 vorgeschlagenes und am 6. Oktober 2022 gegründetes Projekt für eine politische Zusammenarbeit in Europa